Frank Neupert ist der Name folgender Personen:

* Frank Neupert (Eishockeyspieler) (* 1948), deutscher Eishockeyspieler 
 Frank Neupert (Fußballspieler) (* 1965), deutscher Fußballspieler